Индивидуальная гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 8 августа 2018 года.  Дистанция составила 45,7 км. Для участия в гонке были заявлены, стартовали и финишировали 34 спортсмена. 

Чемпионом Европы  второй год подряд стал бельгиец Виктор Кампенартс, показавший время 53:38". На втором месте испанский спортсмен  Джонатан Кастровьехо   (+ 1"), на третьем -  велогонщик из Германии Максимилиан Шахман (+ 28").

Российские велогонщики не вошли в ТОП-20: Артём Овечкин - 21-е место (+3:28"), Александр Евтушенко - 29-е место (+4:32").

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2018 — индивидуальная гонка (мужчины) на сайтах статистики•  FirstCycling• ProCyclingStat • Cyclingarchives